Cicada peut faire référence à :
 Cicada, un genre d'insectes de la famille des Cicadidae (cigales) ;
 Cicada, un drone ;
 Cicada, un groupe de musique électronique britannique.

Voir aussi 
 Cicada 3301, une série de défis de cryptographie sur internet
 Physalaemus cicada, une espèce d'amphibiens de la famille des Leptodactylidae